Georgi Markov – scrittore e giornalista bulgaro
 Georgi Markov – sollevatore di pesi bulgaro
 Georgi Markov – calciatore bulgaro
 Georgi Mărkov – lottatore bulgaro